Hannes Ossian Hyvönen, finski hokejist, * 29. avgust 1975, Oulu, Finska.

Hyvönen je v finski ligi igral za klube Kärpät Oulu, TPS Turku, Kiekko-67 Turku, Espoo Blues, HIFK Helsinki in Jokerit Helsinki. V sezonah 1994/95, 2006/07 in 2007/08 je osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1999 je bil kot skupno 257. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, pri katerem je zaigral v sezoni 2001/02. Sledečo sezono je odigral v NHL klubu Columbus Blue Jackets, nato se je vrnil v Evropo. V drugem delu kariere je pogosto menjaval klube, v švedski ligi je igral za Färjestads BK in Södertälje SK, v ligi KHL pa za Dinamo Minsk, Ak Bars Kazan in Traktor Čeljabinsk. S Kazanom je v sezoni 2009/10 osvojil Gagarinov pokal. Nazadnje je igral za Karlskrona HK v švedski drugi ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na svetovnih prvenstvih v letih 2008 in 2009. Leta 2008 je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo, sam pa je na svetovnih prvenstvih odigral trinajst tekem ter dosegel tri gole in sedem podaj.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 3
| 3
| 1
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 35
| 15
| 13
| 28
| +7
| 26
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 9
| 4
| 3
| 7
| +2
| 16
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 10
| 8
| 2
| 10
| +2
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 94/95
|
| 16
| 4
| 2
| 6
| -4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 30
| 11
| 5
| 16
| +7
| 49
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +1
| 28
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 95/96
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 0
| 31
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +4
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 96/97
|
| 41
| 10
| 5
| 15
| +8
| 48
|
| 10
| 4
| 2
| 6
| +5
| 14
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 97/98
|
| 29
| 2
| 6
| 8
| +8
| 71
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 98/99
|
| 52
| 23
| 18
| 41
| +4
| 74
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| -2
| 2
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 99/00
|
| 18
| 5
| 2
| 7
| -1
| 124
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 22
| 2
| 2
| 4
| -10
| 65
|
| 9
| 4
| 0
| 4
| -1
| 8
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 56
| 14
| 12
| 26
| -4
| 36
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 8
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 01/02
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Barons
| AHL
| 01/02
|
| 67
| 24
| 18
| 42
| -18
| 136
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 02/03
|
| 36
| 4
| 5
| 9
| -11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 10
| 11
| 0
| 11
| +4
| 12
|
| 14
| 5
| 0
| 5
| -1
| 41
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 47
| 15
| 13
| 28
| -12
| 98
|
| 17
| 7
| 5
| 12
| +5
| 43
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 16
| 4
| 8
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 05/06
|
| 35
| 16
| 12
| 28
| 0
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 06/07
|
| 15
| 9
| 12
| 21
| +5
| 16
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| +3
| 18
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 07/08
|
| 54
| 24
| 42
| 66
| +33
| 42
|
| 15
| 8
| 13
| 21
| +10
| 14
|-
| Kärpät Oulu
| Evropski pokal
| 07/08
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +1
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 24
| 10
| 7
| 17
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| KHL
| 08/09
|
| 25
| 12
| 7
| 19
| -2
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| KHL
| 09/10
|
| 32
| 16
| 11
| 27
| -8
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 09/10
|
| 12
| 2
| 3
| 5
| -2
| 18
|
| 16
| 5
| 3
| 8
| +5
| 6
|-
| SC Rapperswil-Jona
| Švicarska liga
| 10/11
|
| 4
| 4
| 2
| 6
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| KHL
| 10/11
|
| 17
| 2
| 0
| 2
| -7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 10/11
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| -1
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 11/12
|
| 36
| 10
| 9
| 19
| -5
| 41
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| -4
| 54
|-
| Karlskrona HK
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 813
| bgcolor="#7FFF00" | 275
| bgcolor="#7FFF00" | 231
| bgcolor="#7FFF00" | 506
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 1286
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 240
|}

Viri
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Kiekko-67 Turku
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Cleveland Barons
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Dinamo Minsk
Hokejisti SC Rapperswil-Jona‎
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Karlskrona HK